Le xian de Yongji (永吉) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Yongji (永济) est une ville de la province du Shanxi en Chine.